Шереме́тева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Шереметева, Анастасия Васильевна (1807—1846) — жена декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина.
 Шереметева, Анна Петровна (1744—1768) — фрейлина, дочь П. Б. Шереметева; невеста Н. И. Панина.
 
 Шереметева, Елена Ивановна — жена царевича Ивана, невестка Ивана Грозного.
 
 Шереметева, Надежда Николаевна (дев. Тютчева; 1775—1850) — мать А. В. Шереметевой, тётка Фёдора Тютчева.
 Шереметева, Наталья Афанасьевна (дев. Столыпина; 1834—1905) — благотворительница, общественный деятель.
 Шереметева, Прасковья Ивановна (дев. Горбунова, Кузнецова, Ковалёва, Жемчугова или Ковалёва-Жемчугова; 1768—1803) — русская крепостная актриса и певица. См. также